Новые демократы

 Новые демократы () — центристская фракция внутри Демократической партии США
 Новые демократы () — консервативная партия в Латвии (2005—2011).